Japan Sevens 2001 – druga edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju Japan Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 29–30 kwietnia 2001 roku na Chichibunomiya Rugby Stadium w Tokio będąc siódmym turniejem sezonu 2000/2001.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Chichibunomiya Rugby Stadium zawody były siódmym turniejem sezonu 2000/2001 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Czołowa trójka rankingu w pierwszym dniu spokojnie zwyciężyła rywalizację w swoich grupach, zaś w finale po raz kolejny w tym sezonie spotkali się liderujący ex aequo podopieczni Gordona Tietjensa i Glena Elli. W turnieju triumfowali reprezentanci Nowej Zelandii, ponownie obejmując prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

IRB Sevens World Series (2000/2001)
Japan Sevens
2001 w Japonii